Utö har flera betydelser:

Ortnamn i Finland 
 Utö, Korpo – en ö med by, fyr och lotsstation i sydvästra Åboland
 Utö, Finby – en ö i Salo kommun

Ortnamn i Sverige 
 Utö – en ö i Stockholms skärgård
Utö socken – socken i Södermanland
 Utö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län –1952
 Utö församling – en tidigare församling i Stockholms stift
 Utö kyrka – en kyrkobyggnad på Utö
 Utö distrikt – ett distrikt i Haninge kommun och Stockholms län
 Utö (småort) – en småort i Haninge kommun
 Utö gruvor – ett antal nedlagda järnmalmsgruvor
 Utö skjutfält – ett militärt övningsfält
 Utö kvarn  – en kvarn på Utö
 Utö naturreservat – ett naturreservat på Utö
 Utö hus – en medeltida borg på Bond-Arnö i Mälaren

Fartygsnamn
HMS Utö kan vara följande fartyg i svenska flottan:
HMS Utö (A261), trängfartyg
HMS Utö (M56), minsvepare

Se även
 Utøya, i Norge
 Utöarna, utanför Helsingfors